Pestalozzistraße oder Pestalozzistrasse steht für:
 Pestalozzistraße (Bremerhaven)
 Pestalozzistraße (Düren), siehe Liste der Baudenkmäler in Düren
 Pestalozzistraße (Linz)
 Pestalozzistraße (München)
 Pestalozzistraße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)

Siehe auch:
 Schwebebahnstation Pestalozzistraße